Марио Рива (војник) - Италијански капетан из Другог светског рата који је прешао на страну партизана.
Марио Рива (глумац) - Италијански глумац.